Aardrijkskunde
 Cunningham, plaats in de Amerikaanse staat Kansas

Fictief figuur
 Richie Cunningham, hoofdpersonage in de Amerikaanse televisieserie Happy Days

Personen met de achternaam Cunningham
 Abe Cunningham, Amerikaans muzikant
 Allan Cunningham, Brits botanicus en ontdekkingsreiziger
 Alan Cunningham, Brits militair
 Alexander Cunningham, Brits archeoloog
 Alexander Cunningham, Schots schaker
 Allan Joseph Champneys Cunningham, Brits wiskundige
 Allen Cunningham, Amerikaans pokerspeler
 Andrew Cunningham, Brits admiraal
 Greg Cunningham, Iers voetballer
 Imogen Cunningham, Amerikaans fotografe
 Jeff Cunningham, Amerikaans voetballer
 John Cunningham, Amerikaans acteur
 John H.D. Cunningham, Brits admiraal
 Johnny Cunningham, Schots muzikant
 Kenny Cunningham, Costa Ricaans voetballer
 Kenny Cunningham, Iers voetballer
 Liam Cunningham, Iers acteur
 Loren Cunningham, Amerikaans zendeling
 Merce Cunningham, Amerikaans choreograaf
 Michael Cunningham, Amerikaans schrijver
 Phil Cunningham, Schots folkmuzikant
 Phil Cunningham, Brits gitarist
 Randy Cunningham, Amerikaans politicus
 Robert A. Cunningham, Canadese organisator van etnologische tentoonstellingen
 Sean Cunningham, Amerikaans-Nederlands basketballer
 Sean S. Cunningham, Amerikaans filmproducent
 Wade Cunningham, Nieuw-Zeelands autocoureur
 Ward Cunningham, Amerikaans computerprogrammeur
 William Cunningham, Brits economisch historicus

Sport
 Cunninghamgambiet, schaakopening

Wiskunde en wetenschappen
 Cunningham-ketting, deelrij priemgetallen
 Cunninghamproject, project op zoek naar getallen

Andere
 T1 Cunningham, Amerikaans tankontwerp